Funningsfjørður – fiord na wyspie Eysturoy w archipelagu Wysp Owczych,
 Funningsfjørður – miejscowość na wyspie Eysturoy w archipelagu Wysp Owczych.